Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1955 werd op 26 en 27 februari 1955 gehouden op de natuurijsbaan Thialf in Heerenveen Noord. Kampioen werd Gerard Maarse.

Eindklassement 

 <small>NC = niet gekwalificeerd voor de vierde afstand

1955
Langebaanschaatsen in 1955
Schaatsen in Heerenveen